Mrabet ist der Familienname folgender Personen:

 Jihane Mrabet (* 1991), marokkanische Diskuswerferin
 Mohammed Mrabet (* 1936), marokkanischer Schriftsteller
 Rachid Mrabet (* 1964), marokkanischer Agronom